А́лвару Си́за Вие́йра (; род. 1933) — португальский архитектор. Один из важнейших представителей архитектуры XX века. Лауреат Притцкеровской премии.

Биография и основные работы 
Родился в 1933 году в городе Матозиньюш, неподалёку от Порту. В 1955 году окончил архитектурный факультет Университета Порту.

За годы работы (первые проекты датированы 1954 годом) реализовано более 140 проектов (в том числе и за пределами Португалии — в Нидерландах, Испании, Италии, Бразилии), таких как жилой квартал Малагьера в Эвора (1977—1995), Архитектурный факультет в Порту (1987—1993), жилой район Шиаду в Лиссабоне (с 1988 года), музей современного искусства Серральвес (1996-99) в Порту, приходской центр в Марку ди Канавезеш (1990), новый корпус музея Амстердама, галерея Серпантин в Лондоне, Галисийский центр современного искусства, факультет информатики в Сантьяго де Компостела, станция метро в Неаполе, центр туристической информации Colon в Мадриде а также Португальский павильон (совместно с Сесилом Бэлмондом) на всемирной выставке ЭКСПО-98 в Лиссабоне. Всемирно известными стали его проекты района Схильдерсвик в Гааге, Нидерланды (1989—1993), жилого дома «Bonjour Tristesse» в Берлине (1980—1984), офис компании «Витра» в Вайль-на-Рейне в Германии (1991—1994).

Работает также в области скульптуры, графики и дизайна мебели. Профессор Университета Порту. Для Альвару Сиза характерна сдержанная, вдумчивая архитектура, прекрасно вписанная в окружающий ландшафт.

Алвару Сиза является членом Международного попечительского комитета по созданию в Москве музея Дома Мельникова.

Я бы сказал, что архитектура — это искусство. Архитектура дается всё тяжелее, у неё столько проблем. Говорить о ней, как об искусстве, стало почти табу. Сегодня качество архитектуры вызывает порой негативную реакцию, и я чувствую необходимость остановиться и просто рисовать. Я также опасно увлечен скульптурой. Я знаю, что Ричард Майер делает скульптуру, и другие архитекторы тоже. Возможно, в скульптуре они могут выразить себя свободнее, чем в архитектуре.

Семья 
Сын — Алвару Лейте Сиза Виейра 1962 г.р., также архитектор, в 1994 году окончил архитектурный факультет университета Порту (лауреат Архитектурной премии (АрхиП)).

Премии 
 Лауреат премии Миса ван дер Роэ в 1988 году
 Лауреат Притцкеровской премии в 1992 году
 Лауреат Императорской премии Японии в 1998 году
 Лауреат премии Вольфа в 2001 году
 Лауреат Золотого льва — высшей премии Биеннале в Венеции и ряда других наград в Европе и Америке
 Лауреат золотой медали Королевского Института Британских архитекторов в 2009 году

Книги 
  — включает все работы Альвару Сиза за 40 лет.

Примечания

Ссылки и источники 

 Официальный сайт Альвару Сиза
 Газета «Коммерсантъ». Ускользающая простота

Выпускники университета Порту
Преподаватели Федеральной политехнической школы Лозанны
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Архитекторы Португалии
Художники Португалии
Дизайнеры Португалии
Коммунисты Португалии
Коммунисты Италии
Архитекторы Берлина
Архитекторы Амстердама
Архитекторы Мадрида
Архитекторы Гааги
Члены Шведской королевской академии искусств
Награждённые Золотой медалью Международного союза архитекторов
Почётные доктора Коимбрского университета
Почётные доктора Авейрусского университета